Christoph Semmler (1980. március 3. –) német labdarúgókapus.

További információk 
Christoph Semmler adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1980-ban született személyek
Német labdarúgók
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
A Rot-Weiß Oberhausen labdarúgói
A Belenenses labdarúgói
A Wuppertaler SV labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek